Переможець кубка світу з біатлону 2012–13 у загальному заліку серед чоловіків визначився за результатами 26 гонок, що відбулися впродовж 9 етапів кубка світу й чемпіонату світу. Переможця нагороджено «Великим кришталевим глобусом». Торішній володар трофею — Мартен Фуркад із Франції.

Гонки

Поточна таблиця

Виноски  

Кубок світу з біатлону 2012-13
2012 у біатлоні
2013 у біатлоні